Bergstrand ist ein schwedischer Familienname.

Namensträger 
 Carl Erik Bergstrand (1830–1914), schwedischer Agrikulturchemiker und Geologe
 Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887–1955), schwedische Schriftstellerin
 Erik Bergstrand (1904–1987), schwedischer Physiker
 Kim Bergstrand (* 1968), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Kristina Bergstrand (* 1963), schwedische Eishockeyspielerin
 Nanne Bergstrand (* 1956), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Östen Bergstrand (1873–1948), schwedischer Astronom

Weiteres 
 Bergstrand (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Rückseite des Mondes

Familienname
Schwedischer Personenname